Trun puede referirse a:

Trun, comuna francesa situada en Orne.

Trun, comuna suiza situada en Grisones.